Хоаки́н Корте́с (, настоящее имя Хоакин Педраха Рейес, ; 22 февраля 1969 года) — танцор фламенко, хореограф, актёр. С конца 2006 года — посол цыган в Европейском союзе.
Известен также тем, что выступает против запрета слова Gypsy для обозначения цыган; вместо этой меры он предлагает работать над улучшением имиджа самого термина. Создатель Цыганского фонда в Испании.

Принадлежит к артистической цыганской династии Рейесов.

Биография 
Хоакин Кортес родился в цыганской семье в Кордове (Испания). Его отец — из североафриканских цыган-кале, которые среди испанских цыган имеют прозвище «мавры», а со стороны матери его отдалённые предки перекочевали из России.

Дядя Хоакина, Кристобаль Рейес, был байлаором (танцором фламенко), и в 12 лет под его влиянием Хоакин начал заниматься танцами.
Как раз в это время его мать нашла работу в Мадриде, куда в 1981 году и переехали Рейесы.

В 15 лет он был принят в труппу Национального балета Испании (); уже в 18 лет он становится солистом и выступал в этом качестве на концертах труппы, проходивших во многих городах мира. Позднее, покинув в 1988 году труппу Национального балета, Кортес работал с такими мастерами, как Майя Плисецкая,  и Сильви Гиллем.

В 1992 году Кортес создал свою собственную компанию «Балет фламенко Хоакина Кортеса» (). В том же году он поставил шоу Cibayí, с которым компания выступала во Франции, Японии, Италии, Венесуэле и США. В 1995 году Кортес поставил своё второе шоу — Pasión Gitana («Цыганская страсть»); в том же году он дебютировал в кино, снявшись в фильме «Цветок моей тайны» режиссёра Педро Альмодовара.

В 1999 году ЮНЕСКО присудила Хоакину Кортесу почётное звание «артиста ЮНЕСКО во имя мира».

В 2000 году Кортес организовал кампанию «Stop Antigypsyism» («Стоп антицыганизм!»), а в конце 2006 года он по решению Европейского парламента стал вторым в истории послом цыган в Европейском союзе. В этом качестве он должен представлять в Европарламенте интересы около девяти миллионов цыган, проживающих на территории Евросоюза.

Посещал Россию со своими шоу в 2001, 2004 и 2007 году.

30 сентября 2008 года состоялся концерт Хоакина Кортеса в Москве, проходивший в Государственном Кремлёвском дворце.

6 апреля 2015 года Хоакин Кортес вновь выступил с концертом в Москве — на этот раз на сцене «Крокус Сити Холла», где он представил своё новое шоу Gitano («Цыган»). Во время интервью корреспонденту газеты «Metro Москва», данного незадолго до проведения концерта, Кортес на вопрос о том, чем для него является танец, ответил: «Это способ жить, чувствовать и общаться с миром».

Личная жизнь 
20 октября 2018 года у Кортеса и испанской модели Моники Морено родился  сын Ромео. 18 февраля 2021 года у пары родился второй сын Андреа Леоне.

Список шоу, поставленных Кортесом 
Хоакин Кортес выступил как постановщик ряда танцевальных шоу (в скобках указан год премьеры):
 Cibayí (1992)
 Pasión Gitana / Gipsy Passion (1995)
 Soul (1999)
 Live (2001)
 Amor y Odio (2004)
 Mi Soledad (2005)
 Calé (2009)
 Gitano (2014)

Фильмография 
 Цветок моей тайны (1995, мелодрама) — Антонио
 Фламенко (1995, документальный) — играет себя в эпизоде «Фаррука»
 Цыган (2000) — Андрес Эредия
 Ваниль и шоколад (2004, комедия, мелодрама) — Карлос

См. также 
 Кале
 Цыгане
 Фламенко
 Культура цыган

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актёры Испании
Танцоры фламенко
Деятели цыганской культуры